«Элязыгспор» () — турецкий футбольный клуб из города Элязыг. Клуб проводит домашние матчи на стадионе «Элязыг Ататюрк», вмещающем 13923 зрителя.

История 

Клуб был образован в 1967 году путём слияния 3 клубов из Элязыга. Долгое время выступал во втором и третьем дивизионах турецкого футбола.  Впервые в своей истории вышел в Суперлигу по итогам сезона 2001/2002 и сумел продержаться в элитном дивизионе Турции 2 сезона. В сезоне 2007/2008 клуб выбыл во вторую лигу. По итогам сезона 2010/2011 вновь вышел во второй по силе дивизион турецкого футбола.

История выступлений в национальных лигах 

 1968 — 1975: III
 1975 — 1982: II
 1982 — 1983: III
 1983 — 1985: II
 1985 — 1986: III
 1986 — 1987: II
 1987 — 1990: III
 1990 — 1992: II
 1992 — 1995: III
 1995 — 2002: II
 2002 — 2004: I
 2004 — 2008: II
 2008 — 2011: III
 2011 — 2012: II
 2012 — н.в.: I

Текущий состав 
По состоянию на 1 апреля 2018 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Известные игроки 
Игроки, сыгравшие за национальные сборные не менее 30 матчей
  Ричард Кингсон /2002—2003; 20 матчей
  Мирослав Кёниг /2003—2004; 26 матчей

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Элязыгспор»  

Элязыгспор